Drottningens paviljong kan syfta på:

 Drottningens paviljong – tidigare namn på ett slott uppfört 1802–1805 i Hagaparken, Solna socken, se Haga slott
 Drottningens paviljong, Rosendals slott –  en byggnad på Rosendals slottsområde på Södra Djurgården
 Drottningens paviljong, Drottningholm – en byggnad vid Teaterplanen norr om Drottningholms slott